Анонимные Наркоманы (Сообщество «Анонимные Наркоманы»/АН) — международное сообщество выздоравливающих зависимых, которые помогают друг другу прекратить употреблять наркотики и научиться жить без них. Движение АН, зародившееся в 1953 году, сейчас является одним из старейших и крупнейших среди сообществ подобного типа в мире. Оно еженедельно проводит более 70 000 собраний на 65 языках в 141 странах мира. Сообщество АН существует в России с 1990 года и проводит порядка 2000 собраний в неделю в 270 городах страны (данные на март 2020 года).

История 
Формирование сообщества «Анонимные Наркоманы» началось в конце 40-х годов прошлого века на базе сообщества «Анонимные Алкоголики». В 1953 году в Калифорнии (США) было проведено первое собрание АН, и с этого года начинается его официальная история. Поначалу общество относилось настороженно, а иногда и враждебно к АН, однако по мере роста и развития сообщество АН завоевало положительную репутацию и признание. На данный момент собрания сообщества проводятся в 2/3 из существующих 195 стран мира.
 1978 — в 3 странах зарегистрировано более 200 групп.
 1983 — более чем в 12 странах проходит 2966 собраний еженедельно.
 1993 — в 60 странах более 13 000 групп проводят 19 000 собраний еженедельно.
 2003 — в 108 странах 20 000 групп проводят более 30 000 собраний еженедельно.
 2007 — в 127 странах 25 065 групп проводят 43 900 собраний еженедельно.
 2010 — в 130 странах проводится более 58 600 собраний еженедельно
 2015 — в 137 странах проводится более 63 000 собраний еженедельно.
 2020 — в 141 странах проводится более 70 000 собраний еженедельно.

Программа 
Членство в сообществе «Анонимные Наркоманы» добровольное, никакие списки членов или отчёты о посещаемости не ведутся ни для АН, ни для кого-либо ещё. Участником АН может стать любой зависимый. При этом не имеет значения, какие наркотики он употребляет. Нет никаких социальных, религиозных, экономических, расовых, этнических, национальных, половых или классовых ограничений для вступления в сообщество. Единственным условием для членства в Анонимных Наркоманах является желание прекратить употребление.
«Анонимные Наркоманы» считают, что залогом успеха программы является помощь одного выздоравливающего зависимого другому, и этот принцип не имеет аналогов в мире. Участники сообщества уверены, что их собственная компетентность обеспечивает платформу для стабильного выздоровления.
Участие в сообществе АН бесплатно, однако, используя принцип самообеспечения, сообщество АН существует на добровольные пожертвования своих участников и не принимает пожертвований извне. При этом не существует ни вступительных, ни регулярных взносов, а пожертвования участников являют собой мелкие суммы, которые вносятся во время собраний добровольно и анонимно.
Основной идеей сообщества «Анонимные Наркоманы» является то, что любой, совершенно любой зависимый может прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять и найти новый путь в жизни. Эта идея определила единственную цель сообщества АН — предоставить информацию о возможности выздоровления тем, кто ещё употребляет наркотики и страдает от зависимости.
Программа выздоровления сообщества «Анонимные Наркоманы» — это последовательность личных поступков, известная как «Двенадцать Шагов АН». Шаги включают в себя:
 признание наличия проблемы наркомании и невозможности справиться с ней собственными силами;
 обращение за помощью;
 формирование доверия к миру и людям;
 честный взгляд на себя;
 изменение своего поведения;
 возмещение причинённого когда-либо ущерба;
 и, как результат, обретение нового образа жизни.
Самое важное в программе — это акцент на том, что обозначается как «духовное пробуждение». «Духовное пробуждение» имеет сугубо практическую ценность и не преследует целью экспорт философских или метафизических идей. Именно этим достигается лёгкость преодоления программой границ между культурами. «Анонимные Наркоманы» не являются религиозной организацией.

Собрания 
В сообществе «Анонимные Наркоманы» собрания — главный инструмент помощи зависимым. Группы АН не имеют собственности и арендуют места для проведения собраний. На собраниях члены сообщества делятся своим личным опытом с другими ищущими помощи не как профессионалы, а как люди, пережившие похожую ситуацию и нашедшие выход. Собрания могут быть «открытыми» (на них может присутствовать любой человек) или «закрытыми» (на них допускаются лишь те, кто сам имеет проблему зависимости). Собрания ведут более опытные члены сообщества, остальные его участники делятся своим опытом выздоровления от зависимости.

«Анонимные наркоманы» и общество 

Сообщество «Анонимные наркоманы», создавая позитивную терапевтическую среду для зависимых, являет собой ценный ресурс современного общества, так как способствует декриминализации, адаптации, социализации зависимых и помогает формированию зрелой личности. При этом участники сообщества признают, что «Анонимные наркоманы» — всего лишь непрофессиональное сообщество среди многих организаций, занимающихся проблемами зависимых. Члены АН понимают, что добились значительных успехов в решении собственных проблем с наркотической зависимостью, однако не утверждают, что эта программа подходит для всех, кто имеет проблемы с наркотиками, или что их представления должны быть приняты всеми.
Основываясь на принципах сотрудничества, но не присоединения, сообщество АН активно взаимодействует с государственными и общественными организациями в рамках своей главной цели — нести весть зависимым, которые ещё страдают от своей болезни, о том, что выздоровление возможно. Например, во многих странах посещение собраний АН является непременным условием условного отбытия наказания или условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы для лиц, страдающих наркотической зависимостью. В клиниках и реабилитационных центрах проводятся презентации сообщества «Анонимные Наркоманы», во время которых его участники делятся своим опытом выздоровления. В России АН также успешно взаимодействует с федеральными и территориальными органами власти.

Примечания 

Лечение зависимости от психоактивных веществ
Общественные организации
Организация психиатрической помощи
Наркомания